George FitzRoy ou Fitzroy peut se référer à :

 George FitzRoy (1665-1716),  duc de Northumberland, courtisan et officier militaire anglais ;
 George FitzRoy (1715-1747), comte d'Euston, aristocrate anglais, membre du Parlement ;
 George FitzRoy (1760-1844),  de Grafton, homme politique britannique.